Сорогский сельский Совет — сельский Совет на территории Слуцкого района Минской области Республики Беларусь.

Состав 
Сорогский сельсовет включает 27 населённых пунктов:
 Волошево  — деревня.
 Гутница  — деревня.
 Дворище  — деревня.
 Калита  — деревня.
 Красное  — деревня.
 Круглое  — деревня.
 Кучино  — деревня.
 Ляхово  — деревня.
 Мелитоново  — деревня.
 Новый Гутков  — деревня.
 Омговичи  — деревня.
 Оступище  — деревня.
 Оступище  — деревня.
 Павловка  — деревня.
 Подлошица  — деревня.
 Подстарево  — деревня.
 Рубеж  — деревня.
 Рыжица  — деревня.
 Сливка  — деревня.
 Сороги  — деревня.
 Старево  — деревня.
 Старый Гутков  — деревня.
 Тарасовка  — деревня.
 Тихонь  — деревня.
 Хиноловка  — деревня.
 Хорошево  — деревня.
 Чирвоная Сторонка  — деревня.

См. также 
 Слуцкий район

Примечания

Ссылки 
 Слуцкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Слуцкого района